

Nom de famille 
 Alberto Sironi (1940-2019), réalisateur télévisuel italien ;
 Françoise Sironi (1958-), psychologue française ;
 Gianluca Sironi (1974-), coureur cycliste italien ;
 Mario Sironi (1885-1961), peintre italien.

Entreprises 
 , maison d'édition italienne

Homonymie de patronyme italien